Llompart ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Rodríguez Llompart (* vor 1940), kubanischer Diplomat und Politiker
 José Llompart SJ (1930–2012), spanischer Jesuit, Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Josep Maria Llompart (1925–1993), spanischer Dichter, Romanist und Katalanist
 Miquel Llompart (1916–1976), spanischer Radrennfahrer
 Pere Pou i Llompart (* 1963), spanischer Sänger und Komponist